Niemcy:
 Landstuhl – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern
 Landstuhl – gminy związkowe (Verbandsgemeinde) w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern

Inne:
 Landstuhl – stacja kolejowa w Landstuhl